Giuseppe Paolucci ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Paolucci (Dichter) (1661–1730), italienischer Dichter
 Giuseppe Paolucci (Komponist) (1726–1776), italienischer Komponist, Kapellmeister und Organist 
 Giuseppe Paolucci (Historiker), italienischer Historiker, aktiv 1887–1924